Mar d'Aral, mar interior entre el Kazakhstan i l'Uzbekistan.
 Ciutat d'Aral, ciutat situada al sud del Kazakhstan.
 Riu Aral, riu del Pakistan.
 El Aral, localitat d'Andalusia.